Membre de la Societat Geològica (del seu nom en anglès Fellow of the Geological Society), distinció dels membres de la Societat Geològica de Londres
 Fine Guidance Sensor, instrument d'interferometria del Telescopi espacial Hubble